Огранович Аполлон Сергійович — український архітектор
 Огранович Микола Степанович — російський військовик
 Огранович Михайло Михайлович — художник
 Огранович Михайло Олександрович — російський військовик і промисловець
 Огранович Михайло Петрович — російський лікар
 Огранович Павло Павлович — російський військовик
 Огранович Яків Михайлович